Moers steht für
 Moers, eine Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Moers (Stadtteil), ein Stadtteil von Moers, Nordrhein-Westfalen
 Kreis Moers, Nordrhein-Westfalen
 die historische Grafschaft Moers in Nordrhein-Westfalen

Moers ist der Name eines Grafengeschlechts, dem folgende Personen angehörten:
 Christoph von Moers († 1566), Graf von Moers-Saarwerden, Rat des Herzogtums Geldern 

 Friedrich III. (Moers) († 1417), Graf von Moers 
 Friedrich IV. (Moers) (in der Literatur teils als Friedrich III. gezählt, * um 1380; † 1448) war von 1399 bis 1418 Graf von Saarwerden und von 1418 bis zu seinem Tod Graf von Moers
 Heinrich II. von Moers (* vermutlich 1391; † 1450) war Bischof von Münster und Administrator des Bistums Osnabrück
 Johann I. (Moers-Saarwerden) († 1431), Graf von Saarwerden
 Vincenz von Moers († 1499), bis 1437 Domherr in Köln, dann Graf von Moers 
 Walram von Moers (* um 1393; † 1456) war ab 1434 gewählter Bischof von Utrecht

Moers ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Moers (1871–1957), deutscher Reitsportler
 Emmerich von Moers (1825–1889), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Gerald Moers (* 1967), deutscher Ägyptologe
 Hermann Moers (* 1930), deutscher Autor
 Joachim Moers, latinisiert Joachim Morsius (Pseudonym Anastasius Philarethes Cosmopolita; 1593–1644), deutscher Polyhistor
 Joist Moers (~1540–1625), deutscher Geodät und Kartograf
 Martha Moers (1877–1966), deutsche Psychologin
 Peter Moers (* 1962), deutscher Filmemacher
 Tobias Moers (* 1966), deutscher Manager und Geschäftsführer
 Walter Moers (* 1957), deutscher Comic-Zeichner und Autor

Siehe auch:
 Mörs (Begriffsklärung)
 Moer
 Mors
 Mœurs-Verdey, französische Gemeinde